André Hoffmann (ur. 1941) – luksemburski polityk
 André Hoffmann (ur. 1961) – wschodnioniemiecki łyżwiarz szybki
 Andre Hoffmann (ur. 1993) – niemiecki piłkarz